Hrvatska:
 Zagrađe (Pleternica), naselje u općini Pleternica

BiH:
 Zagrađe (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Zagrađe (Milići, BiH), naselje u općini Milići
 Zagrađe (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Zagrađe (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo
 Zagrađe (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac

Crna Gora:
 Zagrađe (Bar, Crna Gora), naselje kod Bara
 Zagrađe (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane
 Donje Zagrađe, selo u općini Plužine
 Gornje Zagrađe, selo u općini Plužine

Kosovo
 Zagrađe (Kosovo), naselje na Kosovu